Pentatonix, grup a cappella originari d'Arlington (Texas)
 Pneumotòrax, presència d'aire en la cavitat pleural
 Paclitaxel, fàrmac utilitzat pel tractament del càncer
 Picrotoxina, toxina extreta de la planta Anamirta cocculus
 Pumiliotoxina, toxina que es troba a la pell de les granotes Dendrobatidae
 Parallel Thread eXecution, màquina virtual de baix nivell utilitzada per la plataforma CUDA
 ptx també és una eina de GNU Core Utilities que crea un índex permutat